Вудвилл () — городок в округе Тайлер, восточный Техас (США). Крупнейший населённый пункт и административный центр данного округа, а его население по данным на 2014 год составляло 2490 человек.

Название 
Назван в честь Джорджа Тайлера Вуда ( — Город Вуда) — второго губернатора Техаса.

География 
Вудвилл расположен в центре округа и в нём сходятся сразу несколько шоссе: ,  и ; высота над уровнем моря составляет . Общая площадь городка — 3,15 квадратных миль (8,16 км²). Климат классифицируется как субтропический муссонный, что соответствует жаркому влажному лету и мягкой прохладной зиме, но и морозы случаются.

Демография 
Население на 2010 год составляло 2586 человек, в том числе 598 семей, а число жилых домов составляло 1021. По расовому признаку 70 % населения были европейской расы, 26,5 % — афроамериканцы, 0,3 % — индейцы, 0,6 % — азиаты, 0,2 % — туземцы тихоокеанского региона, 0,9 % — другой расы, а 1,5 % — метисы. На долю латиноамериканцев приходилось 4,4 % населения. Средний возраст жителей составлял 42,2 года, а соотношение было следующее: 25,5 % жителей — моложе 20 лет; 22,1 % — от 20 до 40 лет; 27,6 % — от 40 до 65 лет; 24,8 % — от 65 лет и старше. Соотношение численности мужчин и женщин в среднем составляло 80,3 к 100.

По данным на 2013 год в Вудвилле проживали 2513 человек, в том числе 1109 (44,2 %) мужчин и 1404 (55,8 %) женщины, а средний возраст составлял 36,6 лет. Средний доход на душу населения составлял по оценке , а на каждый дом — . Средняя арендная плата за дом была .

Примечания 

Окружные центры Техаса
Города Техаса
Тайлер (округ, Техас)